Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1986/87 zum 53. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Pokalsieger wurde mit einem Gesamtergebnis von 4:2 der SK Rapid Wien. Die Grün-Weißen legten bereits im Hinspiel, in dem sie vor 9500 Zuschauern im Wiener Gerhard-Hanappi-Stadion den FC Swarovski Tirol mit 2:0 besiegten, den Grundstein zum Erfolg. Das Rückspiel vor 8000 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli endete 2:2-Unentschieden. Es war dies der 13. Cupsieg der Hütteldorfer. Titelverteidiger FK Austria Wien scheiterte im Viertelfinale am SK VOEST Linz.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}
 Das Spiel endete zwar mit einem 2:0-Sieg des Kremser SC, wurde jedoch wegen Einsatzes eines unberechtigten Spielers seitens des Kremser SC (Milosavljevic mit vier gelben Karten) nachträglich strafbeglaubigt.

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finalspiele  

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Dabei setzte sich der SK Rapid Wien mit einem Sieg und einem Unentschieden bei einem Gesamtergebnis von 4:2 gegen den FC Swarovski Tirol durch.

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1986/87 (abgerufen am 3. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1986/87 (abgerufen am 3. Oktober 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1986/87 (abgerufen am 3. Oktober 2016)

1986
Fußballsaison 1986/87